est un personnage de l'univers du manga JoJo's Bizarre Adventure. Il est le principal antagoniste dans la quatrième partie, bien qu'il apparaisse assez tard dans le récit.

Histoire 
Yoshikage Kira est le fils de Yoshihiro Kira et est surtout connu pour être le principal méchant de la quatrième partie. Il s'agit d'un tueur en série, qui a pour habitude de prendre les mains de ses victimes et de désintégrer leurs cadavres avec son Stand, ne laissant pas de traces et donc pas d'enquêtes, si ce n'est pour disparitions.

Il apparaît tout d'abord comme une silhouette dans une voiture, que croise Rohan Kishibe et Koichi Hirose; dans la scène suivante, on le voit tenir une main (que l'on prend au début pour celle d'une personne vivante), ce qui révèle sa sinistre nature.

Il est plus tard mieux introduit par le fantôme de Reimi Sugimoto, qui charge les héros de le retrouver, lui qui l'avait assassinée il y a quinze ans. Le premier à tomber, accidentellement, sur lui est Shigechi. Il n'est cependant tout simplement pas de taille et est tué, ce qui met quand même le reste de la bande sur sa trace. Un peu plus tard, un terrible affrontement l'oppose à Jotaro et Koichi puis à Josuke et Okuyasu. Il arrive à s'échapper et acculé par le fait, que des manieurs de Stands connaissent son secret et son apparence, il prend en otage Aya Tsuji (dont le Stand permet de modifier l'apparence des gens) et la force à lui changer son visage (il vole en fait le visage et les empreintes d'un certain Mr. Kawajiri).

Il essaie ensuite de se refaire une vie, avec la famille du mari dont il a pris l'apparence. Malgré bien des précautions, il est obligé de livrer une ultime bataille contre Josuke et Okuyasu, qu'il perd. Il est finalement neutralisé par Jotaro, qui le projette avec l’aide de son stand, puis Kira atterrit près d’une ambulance, qui l’écrase en faisant une marche arrière accidentellement. En fantôme, il rencontre ensuite à nouveau Reimi, dans la rue située hors du temps et Reimi avec l’aide de son chien Arnold obligent Kira à se retourner, faisant face aux esprits mauvais qui y habite, le condamnant définitivement.

Dans le One-shot d'Araki, Under Execution Under Jailbreak, il refait une apparition, dans l'aventure nommée Deadman's Questions. Ayant complètement changé d'apparence, il incarne un fantôme, qui tente de survivre dans le monde réel, n'ayant pas réussi à gagner l'au-delà et étant piégé sur terre. Il semble être complètement amnésique, ayant également perdu son Stand, il finit tout de même par se souvenir de son nom. Il est néanmoins toujours aussi brutal et malin qu'avant. Il est engagé par un bonze capable de voir les esprits et semble être devenu un genre de tueur à gages pour fantômes.

Personnalité 
Kira est un personnage assez atypique dans le rôle de grand méchant. En effet, c'est une personne discrète, polie, qui n'est finalement qu'un modeste employé de bureau. Bien que plutôt intelligent, il déteste se faire remarquer et ne cherche pas à être autre chose que le salaryman lambda. Il est assez populaire auprès des femmes, mais vit en célibataire, apparemment désintéressé de la gent féminine. Kira entretient cette routine, pour lui, rien ne serait pire que de devoir quitter une vie bien rodée et sans ennuis. Kira est un des rares méchants totalement dénués d'ambition ou de quelque volonté de domination.

Malgré cela, il a une étrange manie : il est obsédé par les mains. Il semblerait que cette obsession se soit déclenchée après qu'il fut tombé en admiration devant les mains de Mona Lisa. De cela, vient sa signature : il tranche les mains de ses victimes, pour en faire des sortes de compagnes, à qui il parle et qu'il traite comme des vraies femmes à part entière. Il ne tue que par « besoin » : il ne le fait en effet que lorsque la main qu'il « possède » se flétrit ; il tue alors une autre femme et cela recommence.

Un autre élément de sa personnalité est qu'il pratique une sorte de divination avec ses ongles. Il pense que plus ils poussent vite, plus le danger se rapproche. Il entretient donc avec une grande méticulosité ses ongles qu'il collecte dans de petites boîtes.

Killer Queen 
Au départ, Kira assassinait ses victimes en leur infligeant d'ignobles blessures au couteau dans le dos. Perturbé par le fait que les cadavres risquaient sans cesse d'être découverts, il a donc développé un Stand. Killer Queen peut faire exploser tout ce qu'il touche, sans laisser de traces.

De plus, Killer Queen dispose d'une bombe automatique indestructible (Sheer Heart Attack) et plus tard, d'une troisième bombe destinée à protéger son anonymat, capable de tuer plusieurs personnes simultanément et également en mesure d'effectuer des sauts dans le passé (Bites the Dust). Cette dernière capacité est apparue quand Kira fut accidentellement transpercé par la flèche de son père.

Malgré la très grande puissance de son Stand, Kira s'en sert rarement, uniquement lors de ses meurtres. Bien que très confiant dans ses aptitudes, il ne mésestime jamais ses opposants, sachant reconnaitre sa faiblesse, il exploite alors habilement celle des autres s'il doit combattre.

En termes de puissance de combat, Killer Queen est en réalité bien en dessous de Star Platinum et Crazy Diamond. En revanche Kira maîtrise parfaitement son utilisation. Il parvient même à combler ses lacunes en faisant équipe avec Stray Cat et Atom Heart Father pour le combat final, la coordination entre les trois stands se révélant particulièrement redoutable.

Divers 
 Bien qu'Araki ne l'ait jamais officiellement reconnu, Kira possède de nombreuses similitudes physiques avec le célèbre chanteur David Bowie.
 Kira est diplômé de lettres.
 Kira a l'obsession des mains depuis l'âge de neuf ans et a effectué son premier meurtre – celui de Reimi Sugimoto – à dix-huit ans. 
 Lorsqu'il est très troublé, il a tendance à ronger ses ongles frénétiquement jusqu'à se faire saigner.
 Son film préféré est Les Vestiges du jour, de James Ivory.
 Son styliste préféré est Gianfranco Ferré.
 Kira est un être sans aucun scrupules et capable d'actes affreux mais il a réussi malgré lui à réconcilier la famille Kawajiri, qui était au bord de l'éclatement.
 Généralement, dans les histoires, c'est le méchant qui vient perturber le train de vie tranquille des héros par ses complots et ses actes, créant les péripéties propres à l'histoire; ici, c'est l'inverse.
 Le rêve de Kira est comme il le dit lui-même de « vivre tel une plante », cela étant lié au fait que son seul allié, hormis son père, soit Stray Cat, une plante croisée avec un chat.
 Le nom de « Kira » vient d'une déformation phonétique du mot « tueur » en anglais (killer). 
 Le nom de son stand Killer Queen est inspiré du single Killer Queen, du groupe Queen. De plus, ses attaques Sheer Heart Attack et Bites the Dust sont empruntés à l'album Sheer Heart Attack et le single Another One Bites the Dust du même groupe.
 Selon ses dires, Kira a tué en tout quarante-huit femmes en quinze ans pour assouvir son fétiche des mains, ne conservant que cette partie du corps et faisant disparaître le reste à l'aide de son stand pour ne pas laisser de traces. Cependant, le nombre de ses victimes est plus élevé, à l'image du meurtre de Shigechi, de Kosaku Kawajiri ou Aya.
 Le Yoshikage Kira de la huitième partie est un homonyme.
 Le nom de Kira n'est en aucun cas une référence au manga Death Note puisque le volume 36 de JoJo's Bizarre Adventure – celui de la première apparition de Kira – est paru en 1994 alors que la prépublication de Death Note a commencé en 2003.

Voir aussi

Article connexe 
 Diamond is Unbreakable

Lien externe 
 Profil de Yoshikage Kira sur MyAnimeList

Kira, Yoshikage